Alex Bogomolov Jr. era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gilles Müller ha battuto in finale Denis Kudla 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
  Víctor Estrella Burgos (primo turno)

  Dustin Brown (quarti di finale)
  Jan-Lennard Struff (semifinali)
  Lukáš Lacko (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Jalisco Open 2014